Gelan (kinesiska: 葛兰, 葛兰镇) är en köpinghuvudort i Kina. Den ligger i storstadsområdet Chongqing, i den sydvästra delen av landet, omkring 74 kilometer nordost om det centrala stadsdistriktet Yuzhong. Antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Runt Gelan är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Gelan är det största samhället i trakten. Omgivningarna runt Gelan är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. 

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är september, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Chongqing

WP:Projekt Kina